Perseo  peut faire référence à:
 Perseo l'invincibile, un film italo-espagnol réalisé par Alberto de Martino et sorti en 1963.
 Perseo, un torpilleur italien de la classe Spica de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).
 Perseo, une frégate italienne de la classe Lupo de la Marina Militare.